Banco Português de Investimento
 British Phonographic Industry